Артюхи  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Артюхи — заброшенная деревня в Городокском районе Витебской области.
 Артюхи — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Артюхи — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Артюхи — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Артюхи — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Артюхи — деревня в Селижаровском районе Тверской области.